Adair är en skotsk klan, vars namn används som efternamn.

Personer med efternamnet Adair 
 Daniel Adair (född 1975), kanadensisk trumslagare
 Don Adair , amerikansk adventistpastor
 Gilbert Adair (1944–2011), skotsk författare, filmkritiker och journalist
 John Adair  (1757–1840), amerikansk politiker, kongressrepresentant, senator och guvernör för Kentucky
 Johnny Adair (född 1963), nordirländsk paramilitär ledare
 Robert Adair  (1763–1855), brittisk diplomat
 Virginia Hamilton Adair (1913–2004), amerikansk poet

Personer med förnamnet Adair
 Adair Turner (född 1955), brittisk finans- och ämbetsman

Skotska efternamn